491 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 491 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 217225.
 491 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Альшеевском районе Башкирии. Входил в Аксёновский сельсовет.